De Mexicaanse deelstaat Baja California bestaat uit vijf gemeentes.